Матра — многозначный термин.
 Матра — горизонтальная черта, на которой пишутся буквы в индийских письменностях (деванагари, бенгальской и др.).
 Матра (тай.มาตรา) — название финали слога в тайском языке.
 Лага матра — панджабские (гурмукхи) диакритические знаки.

Топонимы
 Матра () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Матра (венг. Mátra) — горный массив в Северной Венгрии.

Фамилия
 Матра, Кристиан (1903—1977) — французский кинооператор.

Прочее
 Matra () — французская компания — производитель автомобилей, велосипедов.
 Матра (команда Формулы-1) — французская автогоночная команда, выступавшая в 1966—1972 годах в автогонках Формулы-1 и 24 часа Ле-Мана.

См. также 
 Матара
 Матрах — город в Омане.